Cet article présente la surface occupée par la forêt dans tous les pays du monde, et dans certaines unités géographiques comprises dans ces pays.

Pays notables 
Les États détenant le record de la plus grande couverture forestière sont, par continent :
 Afrique :
  (89 %)
  (85 %)
  (78 %)
 Amérique :
  (90 %)
  (72 %)
  (70 %)
 Asie :
  (72 %)
  (67 %)
  (64 %)
 Europe :
  (75 %)
  (69 %)
  (60 %)
 Océanie :
  (90 %)
  (89 %)
  (87 %)

À titre de comparaison, la France est, avec 37 % de forêts, au  de ce classement.

Superficie forestière 
Les données suivantes sont issues de The World Factbook de 2011.

Superficie forestière par région du monde

Superficie forestière par pays

Par provinces / régions

Australie

Belgique

Canada

France

Royaume-Uni

États-Unis

Autres

Historique de la superficie forestière 
La liste ci-dessous présente l'évolution historique entre 1990 et 2015 de la superficie forestière dans les 20 pays les plus forestiers. Entre 1990 et 2015,  de forêt ont été rasés, ce qui correspond à la superficie totale du Pérou. Dans quelques pays comme la Russie, les États-Unis ou la Chine, la superficie a augmenté grâce notamment à des plans de reboisement. L'abbatage de bois parfois massif comme au Brésil, en Indonésie ainsi que dans certains pays africains, a à l'inverse contribué à la déforestation planétaire.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Convention on Biological Diversity : http://www.cbd.int/countries/
 About.com, « Forest Types of the World » : http://forestry.about.com/
 The Guardian, « Total Forest Coverage by Country » : http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/2009/sep/02/total-forest-area-by-country
 The Encyclopedia of Earth, « Forests and Woodlands in Africa » : http://www.eoearth.org/article/Forests_and_woodlands_in_Africa
 Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec, « Milieu forestier » : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/quebec/quebec-milieu.jsp
 Josh McCulloch, « About British Columbia » : http://www.joshmcculloch.com/about_british_columbia.html
 Alaska Forest, « Facts » : http://www.akforest.org/facts.htm
 Ministère de l'Agriculture, « Les forets des départements d’Outre-Mer » : http://agriculture.gouv.fr/foret-des-departements-d-outre-mer
 INSEE, « Occupation physique du territoire en 2010 » : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF01337
 Axis of Logic, « Israelis Begin Their Assault on the South Sudan, its People & their Environment » : http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_63708.shtml
 Marianopolis College, « Forests and Lumbering in Newfoundland » : http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/nfldhistory/ForestsandLumberinginNewfoundland.htm
 « Šumarstvo Bosne i Hercegovine » : http://www.usitfbih.ba/sumarstvo_bih.html
 WorldForestry.org, « Project Overview at World Forestry Center » : http://wfi.worldforestry.org/media/presentations/taiwan_g.yang.pdf
 http://www.dmi.gov.tr/2006/arastirma/arastirma-arastirma.aspx?subPg=105&Ext=htm
 UK 2005. The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.. London: The Stationery Office. 2004. .
 WWF : http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/pa/pa1203_full.html
 Forêt Privée Française, « La Forêt de Corse » : http://www.foretpriveefrancaise.com/la-foret-de-corse-476894.html
 Hong Kong Yearbook 2007, « Size of protected area on land » : http://www.yearbook.gov.hk/2007/en/pdf/E14.pdf
 DAAF, « La Filière bois » : http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/La-filiere-foret-bois
 AgroPortal, « Açores: Inventário da floresta açoriana estará concluído até final do ano » : http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2006/06/09a.htm
 Mongabay.com, « Qatar Forests Information and Data » : http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Qatar.htm

Articles connexes 
 Liste des régions françaises par superficie forestière
 Liste des départements français par superficie forestière

 
Liste en rapport avec la géographie
Liste de pays